Вильгельмина Ансельмовна Барда́ускене (, род. , Пакруойис) — советская спортсменка (лёгкая атлетика). Экс-рекордсменка мира по прыжкам в длину (7,07; 7,09), первой в мире среди женщин прыгнула в длину дальше семи метров. Заслуженный мастер спорта СССР (1978).

Биография 
Занималась прыжками в длину с 14 лет. Тренировалась у Я. Я. Годовича и И. Тер-Ованесяна.

Из-за травмы и рождения сына (1975) имела перерыв в выступлениях в 1974—1976 годах. С 1983 года — тренер спортивного общества «Динамо».

В 1987 году ИААФ назвала Вильму в числе 10 лучших прыгуний мира за всю историю (пятое место).

Выступления на соревнованиях

Чемпионаты СССР

Литература

Примечания

Ссылки 
 Вильгельмина Бардаускене на offsport.ru
 Результаты по годам

Прыгуны в длину СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике